Roster ist 
ein englischer Begriff für Listen wie z. B. Dienstpläne und dergleichen
ein Begriff aus dem Wrestling; siehe Roster
ein anderes Wort für gebratene/gegrillte Bratwurst. Regional vor allem für die Thüringer Rostbratwurst
die Kontaktliste im XMPP-Kontext
Eine Listung, meistens von Personen, die sich in einem Wettkampf gegenüberstehen.